Powiat Kelheim (niem. Landkreis Kelheim) - powiat w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Bawaria, w dwóch regionach: Landshut oraz Ratyzbona.

Siedzibą powiatu Kelheim jest miasto Kelheim.

Podział administracyjny 
W skład powiatu Kelheim wchodzi:
 pięć gmin miejskich (Stadt)
 sześć gmin targowych (Markt)
 13 gmin wiejskich (Gemeinde)
 pięć wspólnot administracyjnych (Verwaltungsgemeinschaft)
 cztery obszary wolne administracyjnie (gemeindefreies Gebiet)

Miasta:

Gminy targowe:

Gminy wiejskie:

Wspólnoty administracyjne:

Obszary wolne administracyjnie:

|}

Demografia

Polityka

Landrat 
 1 stycznia 1939-1945: Friedrich Abert
 14 maja 1945-1946: Franz Klenner 
 6 czerwca 1946-1958: Ludwig Berger (CSU)
 1 maja  1958-1966: Josef Bauer (CWG)
 8 marca 1967-1978: Rudolf Faltermeier (SPD)
 1 maja1978-1986: Ludwig Kreitmeyr (CSU)
 17 grudnia 1986-1992: Manfred Kreitczick (CSU)
 od 1 listopada 1992: Hubert Faltermeier (FW)

Kreistag

Zmiany administracyjne 

1 stycznia 2022

 obszar wolny administracyjnie Hienheimer Forst przyłączono do miasta Kelheim

Przypisy